Franciaország
Saint-Pierre-d’Entremont, település Isère megyében
Saint-Pierre-d’Entremont, település Orne megyében
Saint-Pierre-d’Entremont, település Savoie megyében